Belle Grand-mère peut désigner :
 Belle Grand-mère, un roman de Janine Boissard publié en 1983 ;
 Belle Grand-mère 2 : Chez Babouchka, un roman de Janine Boissard publié en 1984 ;
 Belle Grand-mère 3 : Toi, mon pacha, un roman de Janine Boissard publié en 1999 ;
 Belle Grand-mère, un téléfilm français réalisé par Marion Sarraut en 1998 ;
 Belle Grand-mère 2 ou Belle Grand-mère "La Trattoria", un téléfilm français réalisé par Marion Sarraut en 2001.